Marquesado de San Antonio puede referirse a:

 El Marquesado de San Antonio, título nobiliario pontificio otorgado en 1905, por el Papa San Pio X, a favor de Narciso Sicars y Salvadó.
 El Marquesado de San Antonio (hoy, Marquesado de Aguas Claras), creado en 1755 con la primera denominación, y cedido en 1833 con la vigente.
 El Marquesado de San Antonio de Mira al Río, otorgado en 1711, a favor de Antonio de Sanguineto y Zayas.
 El Marquesado de San Antonio y de Saldaña, otorgado en 1744, a favor de Manuel de Saldaña y Piñeda.
 El Marquesado de Miraflores de San Antonio, otorgado en 1751 y rehabilitado en 1984.